Ел Остионал има више значења:

 Ел Остионал (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Остионал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Остионал (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику